Эшер:

 Эшер — один из вариантов перевода фамилии главного героя рассказа Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров».
 (4444) Эшер (4444 Escher) — астероид главного астероидного пояса. Открыт в 1985 году и назван в честь Маурицио Эшера.
 (6564) Эшер — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

Персоналии 
 Эшер, Алек (род. 1991) — американский бейсболист.
 Эшер, Альфред (1819—1892) — швейцарский политик, промышленник и пионер в области железнодорожного транспорта.
 Эшер, Джей (род. 1975) — американский писатель современных романов для подростков.
 Эшер, Джейн (род. 1946) — британская актриса и кондитер.
 Эшер, Джон (род. 1971) — американский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер.
 Эшер, Дэвид Джон (род. 1966) — британский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Эшер, Иоахим (род. 1962) — немецкий математик.
 Эшер, Йозеф (1885—1954) — швейцарский политик.
 Эшер, Кристоф (род. 1947) — швейцарский дирижёр.
 Эшер, Мауриц Корнелис (1898—1972) — нидерландский художник-график.
 Эшер, Питер (род. 1944) — английский гитарист, певец, менеджер и музыкальный продюсер.
 Эшер, Рудольф Георг (; 1912—1980) — нидерландский композитор.
 Эшер, Уильям (1921—2012) — американский продюсер, режиссёр, сценарист.
 Эшер-Смит, Дина (род. 1995) — британская легкоатлетка, которая специализируется в беге на короткие дистанции.
 Шапиро Эшер, Мэрили (1912—2020) — американская художница и скульптор, долгожитель.

Топоним 
 Эшер — город в Суррее, Англия.

См. также 
 
 Эшер фон дер Линт